Улица Тре́фолева — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Трефолева — улица в Санкт-Петербурге, названа в честь Владимира Трефолева.
 Улица Трефолева — улица в Ярославле, названа в честь Леонида Трефолева.